Pădureanu:
 Constantin Pădureanu (* 1953, Podari, Dolj), un jurnalist și prozator din România
 Jean Pădureanu (* 1936, Băilești, Dolj), un jucător
 Sava Pădureanu
 Victor Pădureanu, un arbitru de fotbal român

Vezi și 
 Pădureni
 Pădure
 Pădurea
 Pădurețu, Paduretu
 Pădureți

Nume de familie românești